Název Pavlov má více obcí:

 Pavlov (okres Kladno) – obec u Unhoště v okrese Kladno
 Pavlov (okres Havlíčkův Brod) – obec u Ledče nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod
 Pavlov (okres Jihlava) – obec u Stonařova v okrese Jihlava
 Pavlov (okres Pelhřimov) – obec u Rynárce v okrese Pelhřimov
 Pavlov (okres Žďár nad Sázavou) – obec u Velkého Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou
 Pavlov (okres Břeclav) – obec u Dolních Věstonic v okrese Břeclav
 Pavlov (okres Šumperk) – obec u Loštic v okrese Šumperk

 Pavlov u Herálce – vesnice v obci Herálec v okrese Havlíčkův Brod
 Pavlov (Mladá Vožice) – vesnice spadající pod město Mladá Vožice v okrese Tábor
 Pavlov (Klášterec nad Ohří) – zaniklá obec a část města Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov
 Pavlov (Benešov) – vesnice v obci Benešov v okrese Blansko

příjmení osob
 Pavlov (příjmení)
jiné
 Pavlov (kráter) – kráter na odvrácené straně Měsíce

Externí odkazy